Kaprije je naselje u sastavu Grada Šibenika, u Šibensko-kninskoj županiji. Nalazi se na otočiću Kaprije, oko 16 kilometara jugozapadno od Šibenika.

Stanovništvo 
Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 189 stanovnika.

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Šibenika